Väärämaa kan syfta på följande platser:

Finland 

 Väärämaa (ö i Egentliga Finland), Åbo, 
 Väärämaa (ö i Satakunta), Björneborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar